Саух Єфросинія Архипівна (1912—1993) — ланкова-льонарка колгоспу. Герой Соціалістичної Праці; депутат Верховної Ради СРСР 5—6-го скликань.
 Саух Петро Юрійович (* 1950) — український філософ, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор.
 Саух Юрій Васильович (1951—2021) — радянський футболіст, захисник, російський тренер.